Бабочка — элементарный шаг в алгоритме Кули-Тюки (англ. Cooley–Tukey FFT) вычисления быстрого преобразования Фурье.

Время работы шага Бабочка определяет длительность вычисления преобразования Фурье.

В простейшем варианте (Radix-2 butterfly) является двухточечным преобразованием.

Формула для вычисления «Бабочки»:

Обозначения: ,  – исходные точки; ,  – точки результата,  – комплексный коэффициент.

Для БПФ данных размером , требуется произвести  вычислений операции 2-Radix «Бабочка».

Иногда используются операции бабочка более высокого порядка: Radix-4, Radix-8. Radix-4 является примерно на 20% более эффективным для преобразования Фурье большого количества данных. Операция большего порядка чем 8 практически не используется из-за незначительных приростов производительности и трудностей в реализации (ресурсоемкости).

Сходная структура может применяться в реализациях алгоритма Витерби (операция ACS - Add-Compare-Select).

Примечания

Ссылки 
 Chapter 12: The Fast Fourier Transform (The Scientist and Engineer's Guide to Digital Signal Processing, By Steven W. Smith); перевод

Алгоритмы
Дискретные преобразования
Цифровая обработка сигналов
Преобразование Фурье